Leontiades (comandant), comandant de les forces tebanes a les Termòpiles 
 Leontiades de Tebes, polemarc de Tebes el 382 aC